Redondo kan syfta på:

Antarktis 

 Redondo (ö i Antarktis, lat -63,50, long -55,65), 
 Redondo (udde), 
 Redondo (ö i Antarktis, lat -62,30, long -59,47),

Portugal 

 Redondo kommun, Évora, 
 Redondo (freguesia), Évora,